Les Réols sont une race pacifique fictive de l'univers de Stargate SG-1. Ils ont pour seul pouvoir de se déguiser, de prendre n'importe quelle apparence.

Pour ce faire, ils sécrètent un produit, sous forme de poudre qui s'attache au cerveau et génère de faux souvenirs.
La cible se souviendra donc du réol qui aura pris une apparence « familière ».

Ils disposent également d'un pouvoir d'auto-guérison assez efficace.

Ils sont de très mauvais guerriers du fait de leur physique désavantageux et ne possèdent aucune technologie, ils vivent vraisemblablement dans la nature et cohabitent avec les espèces qui les entourent.

Les Réols sont pourchassés par les Goa'uld qui les traquent pour les étudier et tenter de découvrir leur secret de
transformation et de possession.

Le pouvoir des réols est exploité par la Tok'ra dans l'épisode 15 Sans issue (Summit) de la saison 5.
Daniel Jackson utilise ce pouvoir pour infiltrer le conseil des grands maîtres goa'uld en empruntant l'apparence d'un des serviteurs de Yu.

Apparence 

Les Réols sont des humanoïdes, ils possèdent des yeux, un nez enfoncé formant un creux et une bouche presque inexistante.
Ils ont la peau grise et leurs têtes sont ornées de sorte de tentacules coiffés en arrière. Leurs membres sont démesurés, notamment leurs mains et leurs pieds.

Personnage vu dans la série 

Lieutenant Tyler (de son vrai nom phonétique ), ce Réol avait pris l'apparence d'un militaire auprès d'SG-1 afin d'être protégé des Goa'uld.

Anecdote 

Les Réols sont vraisemblablement une race presque éteinte, ils vivents sur une lointaine planète dont personne ne connaît l'emplacement exact. D'après les dires de Tyler, ils ne sont plus très nombreux et forment une unique colonie.

Apparition 
 Stargate SG-1 - Le Cinquième Homme #504

Peuple de Stargate